KUA ou kua est un code qui peut désigner :
 KUA,  ;
 kua, le kuanyama, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Code